

Musica 
 More Than Meets the Eye – singolo degli Europe del 1989, dall'album Out of This World
 More Than Meets the Eye – singolo dei Napalm Death del 1994
 More Than Meets the Eye – album di Mimms del 2008
 More Than Meets the Eye – traccia dell'album The Formation of Damnation dei Testament del 2008
 More Than Meets the Eye – album di EliZe del 2009

Televisione 
 Corpo non identificato (More Than Meets the Eye) – episodio di Murder Call